Spallanzania, insecto de la familia Tachinidae
 Mussaenda, planta Rubiaceae
 Aremonia agrimonoides, planta Rosaceae
 Ameles spallanzania, insecto de la familia Mantidae